het declameren van een gedicht
 een lezing of presentatie
 het voorstellen van een kandidaat, zie voordracht (kandidaat)